Akyazı (district), een Turks district in de provincie Sakarya
 Akyazı (Adilcevaz), een dorp in het Turkse district Adilcevaz
 Akyazı (Adıyaman), een dorp in het Turkse district Adıyaman
 Akyazı (Amasya), een dorp in het Turkse district Amasya
 Akyazı (Asarcık), een dorp in het Turkse district Asarcık
 Akyazı (Besni), een dorp in het Turkse district Besni
 Akyazı (Çorum), een dorp in het Turkse district Çorum
 Akyazı (Düzce), een dorp in het Turkse district Düzce
 Akyazı (Ilıca), een dorp in het Turkse district Ilıca
 Akyazı (Kızıltepe), een dorp in het Turkse district Kızıltepe
 Akyazı (Şahinbey), een dorp in het Turkse district Şahinbey
 Akyazı (Sakarya), een dorp in het Turkse district Sakarya
 Akyazı (Trabzon), een dorp in het Turkse district Trabzon
 Akyazı (Yapraklı), een dorp in het Turkse district Yapraklı
 Akyazı (Yazıhan), een dorp in het Turkse district Yazıhan